Seder (hebr. סדר, „Ordnung“) ist:
 ein Ausdruck für die sechs Hauptabteilungen von Talmud und Mischna
 eine Kurzbezeichnung für den Sederabend des Pessach-Festes
 ein Leseabschnitt für einen Gottesdienst im Tanach

Seder ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Seder (1850–1916), deutscher Kunstprofessor
 Đuro Seder (1927–2022), jugoslawischer Maler
 Erne Seder (1925–2006), österreichische Schauspielerin und Autorin
 Sam Seder (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Talkradio-Moderator